Henning Poulsen er navnet på flere personer:

 Henning C. Poulsen (1918-2005) – dansk overlæge og direktør (Henning Christian Poulsen)
 Henning Poulsen (kommunaldirektør) (1920-2008) – dansk kommunaldirektør (Henning Ingemann Poulsen)
 Henning Poulsen (historiker) (født 1934) – dansk historiker og professor